MKS Lublin (în ) este o echipă de handbal feminin din Lublin, Polonia, care joacă în Ekstraklasa, principala ligă poloneză. Clubul este sponsorizat de firma Selgros, așa că numele său oficial este MKS Selgros Lublin. Fostul nume al echipei era Bystrzyca Lublin, dar echipa a fost dizolvată în 2004 datorită dificultăților financiare, iar jucătoarele sale au fost integrate în noul club.

De-a lungul istoriei sale, formația a purtat mai multe denumiri: MKS Lublin, MKS Montex Lublin, Pol-Skone Lublin, KS Bystrzyca Lublin, SPR Safo Icom Lublin, SPR Safo Lublin, SPR Asseco BS Lublin, SPR Lublin. 

MKS Lublin își desfășoară meciurile de pe teren propriu în Hala Globus, cu o capacitate de 4.221 spectatori.

Palmares 
Liga Feminină Poloneză de Handbal:
Aur (18): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015
Argint (2): 2004, 2011
Bronz (1): 2012

Cupa Poloniei:
 Câștigătoare (10): 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2010, 2012

Liga Campionilor EHF:
Sfert-finalistă (2): 2000, 2002

Cupa Cupelor EHF:
Finalistă: 2006
Semifinalistă: 2003

Cupa EHF:
 Câștigătoare (1): 2001

Lotul de jucătoare

Echipa actuală 
Echipa pentru sezonul 2015–16

Portari
 1  Ekaterina Djukeva
 12  Weronika Gawlik
 16  Aleksandra Baranowska

Extreme
 2  Karolina Konsur
 3  Jéssica Quintino
 6  Agnieszka Kocela
 8  Małgorzata Rola
 24  Dagmara Nocuń

Pivoți
 20  Joanna Drabik
 66  Joanna Szarawaga

Linia de 9 metri
 4  Dorota Małek
 10  Marta Gęga
 11  Patrícia Diane de Jesus
 17  Kristina Repelewska
 18  Katarzyna Kozimur
 19  Katarzyna Jarosz
 21  Valentina Nesțiaruk
 23  Alesia Mihdaliova
 25  Kamila Skrzyniarz
 33  Honorata Syncerz

Echipa tehnică și administrativă 
  Președinte: Michał Jastrzębski
  Antrenor principal: Sabina Włodek 
  Antrenor secund: Monika Marzec
  Preparator fizic:Dariusz Szymczuk
  Antrenor cu portarii: Jolanta Kościuk

Note

Legături externe 
 Pagina oficială a MKS Selgros Lublin

Cluburi de handbal din Polonia
Fondări în 1993
Handbal în Lublin